Шуга:

 Шуга — рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния вещества в его жидкой фазе состояния.
 Шуга — река в России, протекает в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Шуга — село в Актогайском районе Павлодарской области Казахстана

Фамилия 
 Шуга, Иван Семёнович (род. 1977) — украинский футболист